Dénommé Tournoi de France et non reconnu officiellement par la FFT, le championnat 1942 se déroule du  au .

Tableau

Sources 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k587480v/f2.zoom.langFR(quarts)
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k587482m/f3.zoom.langFR (demies)
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5874830/f2.zoom.langFR (finale)

Tournoi de France de tennis
Tennis
Tennis masculin en 1942